Суперкубок Ісландії з футболу 2006 — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 травня 2006 року між чемпіоном Ісландії клубом Гапнарф'ярдар та володарем кубка Ісландії клубом Валюр.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2006
Ісландія
2006 в Ісландії